

Plaatsen 
 Fresno, een stad in de Amerikaanse staat Californië
 Aldea del Fresno, een gemeente in de Spaanse provincie Madrid
 Fresno (Ohio), een dorp in de Amerikaanse staat Ohio
 Fresno (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Fresno (Tolima), een stad in het Colombiaanse departement Tolima
 Fresno County, een county in de Amerikaanse staat Californië
 Fresno de la Vega, een gemeente in de Spaanse provincie Léon
 Fresno el Viejo, een gemeente in de Spaanse provincie Valladolid
 Villanueva del Fresno,  een gemeente in de Spaanse provincie Badajoz

Andere 
 Fresno (band), een Braziliaanse rockgroep
 Fresno (televisieserie) (1986)
 USS Fresno (CL-121), een voormalig lichte kruiser van de Amerikaanse marine
 USS Fresno (LST-1182), een voormalig landingsschip voor tanks van de Amerikaanse marine

Zie ook 
 Fresnillo, een stad in de Mexicaanse deelstaat Zacatecas